Ю́рий Вита́льевич Гервазюк (род. 1959, Тирасполь, Молдавская ССР, СССР) — государственный и политический деятель Приднестровской Молдавской Республики. Глава администрации города Бендеры с 24 января 2013 по 18 марта 2015 ( 15 ноября 2012 — 24 января 2013). Председатель Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики с 18 марта 2015 по 21 декабря 2016. Полковник запаса, генерал-майор таможенной службы.

Биография 
Родился в 1959 в городе Тирасполь Молдавской ССР (ныне столица непризнанной Приднестровской Молдавской Республики).

Участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Является полковником запаса и генерал-майором таможенной службы.

Образование 
Окончил Тираспольскую среднюю школу № 9 в 1976.

Получил два высших образования: военное училище и юридическая академия.

Трудовая деятельность 
С 1992 по 2010 работал в бизнес-структурах, возглавляя ЗАО «Текстиль-групп».

В 2004 избран депутатом районного Совета народных депутатов Слободзейского района, был председателем комиссии по законодательству.

В 2005 был избран депутатом Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (избирался по Суклейскому округу в Слободзейском районе), входил в комитет по законодательству.

В 2007 участвовал в создании политической партии «Справедливая Республика», избран её председателем.

С 29 февраля 2012 по 24 января 2013 — советник Президента Приднестровской Молдавской Республики.

С 15 ноября 2012 по 24 января 2013 — исполняющий обязанности главы государственной администрации города Бендеры.

С 24 января 2013 по 18 марта 2015 — глава государственной администрации города Бендеры.

С 18 марта 2015 по 21 декабря 2016 — председатель Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики.

Уголовное дело 
В конце февраля 2017 был задержан сотрудниками молдавской полиции в Новоаненском районе Молдавии и передан сотрудникам МВД Приднестровской Молдавской Республики.

13 октября 2017 Тираспольским городским судом осуждён на 10 лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере 3,5 млн рублей по делу о неуплате налогов и контрабанде спирта с завода «Биохим».

Семья 
Женат, есть дочь и внуки.

Награды 
 Медаль «За отличие в труде»

Примечания

Ссылки 
 Вестник ПМР
 Биография Главы администрации на официальном сайте города Бендеры
 Интервью главы Бендер Ю. Гервазюка ТРК «Новая Волна»

Персоналии:Бендеры
Депутаты Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики